Palpiclavina kistneri  — вид термитофильных мелких мух-горбаток рода  из подсемейства  (отряд двукрылые). Юго-Восточная Азия (Суматра, Малайзия, Таиланд). Скутеллюм тёмно-коричневый. Голова с коричневатого цвета лбом. Антенны светло-коричневые. 1—2-й тергиты брюшка — коричневые, остальные сегменты и низ брюшка коричневато-серые. Длина крыльев самцов 1,47—1,56 мм. Комменсалы термитов вида Macrotermes gilvus (Hagen). Вид был описан в 1992 году английским диптерологом Р. Диснеем (Disney R. H. L.) и назван в честь американского энтомолога Д. Кистнера (D. H. Kistner), внёсшего значительный вклад в исследование термитофильных мух семейства Горбатки.

См. также 
 Palpiclavina tonkinensis
 Jardine kistnerorum

Примечания

Литература 
 Disney, R. H. L.; Kistner, D. H. 1997. Revision of the Oriental Termitoxeniinae (Diptera: Phoridae). Sociobiology, 29: 1-118.
 Dupont S., Pape T. 2009. A review of termitophilous and other termite-associated scuttle flies worldwide (Diptera: Phoridae). Terrestrial Arthropod Reviews 2, 3-40.

Горбатки
Животные, описанные в 1992 году
Насекомые Азии
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Термитофилы